Молот:
 Молот — орудие труда.
 Молот — машина.
 Молоток — орудие труда.
 Боевой молот — холодное оружие.
 Молот — легкоатлетический снаряд.

Топоним 
 Молот — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Молот — посёлок в Новомалыклинском районе Ульяновской области.
 Молот — станция в Ярославском районе Ярославской области, упразднена в 2022 г.
 Молот — железнодорожная станция Рыбинского направления Северной железной дороги.

Названия 
 «Молот» — машиностроительный завод в Вятских Полянах.
 «Молот» — завод смесителей в Ростове-на-Дону.
 «Молот» — газетная типография в Ростове-на-Дону.
 «Молот» — компания в дореволюционной России, основанная в 1903 году.
 «Молот» — газета, выпускаемая в Ростове-на-Дону.
 «Молот» — артиллерийское танковое орудие.
 «Сцена-Молот» — театр новой драмы в Перми.
 Акула-молот — рыба надотряда акул.
 «Молот» — пермский хоккейный клуб.
 МХК «Молот» — пермский молодёжный хоккейный клуб.
 «Молот» — крытый спортивный комплекс в Перми.
 «Молот» — российский фильм.
 «Молот» — советский проект основного танка, также известен как «Бунтарь» и «Боксёр», позже Объект 477А.
 Вепрь-12 «Молот» — самозарядное гладкоствольное ружьё.

См. также 
 
 
 
 Сербомолот